Zahrtmann kan syfta på:

 Christian Christopher Zahrtmann  (1793–1853), dansk sjöofficer och politiker
 Kristian Zahrtmann  (1843–1917), dansk konstnär

Danska efternamn